La Puma oder Lapuma ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe La Puma (1870–1940), italienisch-amerikanischer Opernsänger (Bassbariton) 
 Salvatore La Puma (1929–2008), italienisch-amerikanischer Schriftsteller 
 Vincenzo Lapuma (auch Vincenzo La Puma; 1874–1943), italienischer Geistlicher und Kurienkardinal